bankomat – urządzenie służące do wypłaty gotówki
 Bankomat – film